Langerak ist der Familienname von:
 Michel Langerak (* 1968), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Mitchell Langerak (* 1988), australischer Fußballspieler

Langerak bezeichnet folgende Ortschaften in den Niederlanden:
 Langerak (Drenthe), Weiler in der Gemeinde Coevorden in der Provinz Drente
 Langerak (Gelderland), Weiler in der Gemeinde Doetinchem in der Provinz Gelderland
 Langerak (Utrecht), Teil des Städtebauprojekts Leidsche Rijn in der Stadt Utrecht
 Langerak (Süd-Holland), Dorf in der Gemeinde Molenwaard in der Provinz Südholland

Langerak bezeichnet ferner folgende geographischen Objekte:
 Langerak (Dänemark), den östlichen Teil des Limfjord